PPM é um acrónimo que pode significar:
 Partido Popular Monárquico - um partido político português.
 Parte por milhão - Uma medida de concentração.
 Páginas Por Minuto - uma medida de velocidade de impressoras e fotocopiadoras.
 PPM (algoritmo) - Um algoritmo de compressão.
 Palavras por minuto - uma medida de velocidade de leitura.
 Project and Portfolio Management - Uma maneira ou software que permite controlar projetos.

Desambiguação